Sido ist der Name folgender Personen:

 Sido (Paul Hartmut Würdig; * 1980), deutscher Rapper
 Sido (Quaden) (50–?), König der Quaden
 Sido von Neumünster († vor 1207), Propst des Chorherrenstifts Neumünster und Verfasser der Epistola Sidonis
 Kamal Sido (* 1961), kurdischer Historiker
 Sani Souna Sido (1931–1977), nigrischer Offizier und Politiker
 Yacouba Sido (1910–1988), nigrischer Politiker

Sidó ist der Name folgender Personen:
 Ferenc Sidó (1923–1998), ungarischer Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Sidow